Maverick Ruiz Viñales (Figueres, 12 januari 1995) is een Spaans motorcoureur. Hij is de neef van eveneens motorcoureur Isaac Viñales.

Carrière
Op jonge leeftijd nam Viñales deel aan motocross wedstrijden. Nadat hij in 2007 en 2008 Catalaans wegrace-kampioen werd, maakte Viñales in 2009 de overstap naar het Spaans 125 cc-kampioenschap, waarin hij in zijn eerste seizoen vice-kampioen en in 2010 Spaans kampioen werd. Daarnaast werd hij in 2010 ook Europees kampioen in de 125cc-klasse.

In 2011 maakte Viñales de overstap naar het wereldkampioenschap wegrace en kwam uit voor het Blusens by Paris Hilton Racing-team in de 125cc-klasse op een Aprilia. Bij zijn debuutrace in Qatar finishte Viñales als negende en in de vierde race, de Grand Prix van Frankrijk op Le Mans, behaalde hij zijn eerste overwinning. Hij beëindigde zijn eerste seizoen op de derde plek in het algemeen klassement en was daarmee rookie van het jaar. In 2012 werd hij wederom derde in het kampioenschap, achter Sandro Cortese en Luis Salom.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe links
 
  Officiële website

Spaans motorcoureur
MotoGP-coureur